La pièce de Shakespeare a été adaptée à de très nombreuses reprises pour le grand et le petit écran. On peut retenir :

 1909 : King Lear, film muet américain réalisé par J. Stuart Blackton et William V. Ranous.
 1910 : Le Roi Lear (Re Lear), film muet italien, réalisé par Gerolamo Lo Savio
 1916 : King Lear, film muet américain, réalisé par Ernest C. Warde.
 1953 :  version abrégée pour la télévision
 1971 : Le Roi Lear ( - Korol’ Lir), film soviétique de Grigori Kozintsev, sur une traduction de Boris Pasternak, film reconnu comme une adaptation magistrale de la pièce.
 1971 : Le Roi Lear (), film britannique de Peter Brook.
 1983 : King Lear, film britannique de Michael Elliott.
 1985 : Ran, film japonais d'Akira Kurosawa.
 1987 : King Lear, film français de Jean-Luc Godard.
 1997 : Secrets, film américain de Jocelyn Moorhouse.
 1999 : King Lear, film britannique de Brian Blessed.